A PR-876 é uma rodovia brasileira do estado do Paraná.

Por sua característica, é considerada uma rodovia de acesso.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná